Наталья Михайловна Сёмина — российский медиаменеджер, кинопродюсер, с 2007 года генеральный директор Московского международного кинофестиваля.

Президент кинокомпании «Тигр», главный редактор журнала «Свой» Никиты Михалкова. Является советником по культуре Никиты Михалкова. Член союза кинематографистов, союза журналистов, член-корреспондент Национальной Академии Кинематографических искусств и наук России, Вице-президент Международной гуманитарной миссии «Пушкин-институт».

Член жюри многих отечественных и зарубежных кинофестивалей, в том числе «Молодость» (Киев), «Святая Анна» (Москва), «Амурская осень» (Благовещенск), «Фестиваль Российского кино им. Сергея Эйзенштейна» (Торонто), «Виват, кино России».

Продюсер фильмов 
 «История Александрийского столпа» (2007)
 «Архитектор Федор Шехтель» (2007)
 «Гражданин земного шара» (2009) — о Ч. Айтматове
 «Господин Великий Новгород» (2009)
 «Владимир Набоков. Русские корни». Награда кинофестиваля в Торонто
 «Прокофьев: Неоконченный дневник» (2009) — исполнительный продюсер. Фильм-призёр фестивалей в Праге и Хьюстоне
 «Заветные мысли Дмитрия Менделеева» (2009)
 «Археолог Валентин Янин» (2010)
 «Этномир — пространство добра» (2010) — призёр фестивалей «Золотой Витязь», «Сретение», «Вся Россия — 2011»
 «Брюсов» (2012)
 «Я вам знакомый — я Крылов» (2012)
 «Гениальный Растрелли» (2012)

Библиография 
 Наталья Семина, Никита Михалков, Н. В. Сиповская, А. Рэдулеску. «Гербы земель Российских». 2002, 415с., изд-во «Инкомбук», издатель Н. Михалков, ISBN 5-88852-038-1

Ссылки 
 Инфодосье: Яндекс
 Интервью. Газета «Культура» Радио «Культура»
 Инфоротор
 Фото: на закрытии ММКВ-2010. Film.ru Polit.ru

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Московский кинофестиваль
Медиаменеджеры